Az 560-as jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Csemő, községháza között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2460-as járat 2016. december 11-étől 560-as és 561-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

! colspan=2|Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||22
|align=left|
|-
|colspan=2|1|| Cegléd, Gimnázium utca||21
|align=left|
|-
|colspan=2|3|| Cegléd, posta||19
|align=left|
|-
|colspan=2|5|| Cegléd, Piac tér||17
|align=left|
|-
|colspan=2|6|| Cegléd, PEVDI||16
|align=left|
|-
|colspan=2|7|| Cegléd, kenyérgyár||15
|align=left|
|-
|colspan=2|8|| Cegléd, konzervgyár||14
|align=left|
|-
|colspan=2|9|| Cegléd, Hétvezér utca||13
|align=left|
|-
|colspan=2|11|| Ugyer, régi vasúti megállóhely||11
|align=left|
|-
|colspan=2|12|| Kökény dűlő||10
|align=left|
|-
|∫||13|| Csemő, mikebudai útelágazás||∫
|align=left|
|-
|∫||14|| Csemő, Kuckó dűlő||∫
|align=left|
|-
|∫||17|| Csemő, Tőzeg dűlő||∫
|align=left|
|-
|∫||18|| Csemő, 14. dűlő||∫
|align=left|
|-
|∫||20|| Csemő, 8. dűlő||∫
|align=left|
|-
|∫||21|| Csemő, 4. dűlő||∫
|align=left|
|-
|∫||23|| Csemő, Tájház||∫
|align=left|
|-
|14||∫|| Csemő, alsóerdő||9
|align=left|
|-
|16||∫|| Csemő, Zöldhalom||8
|align=left|
|-
|17||∫|| Csemő, egészségház||6
|align=left|
|-
|19||25|| Csemő, Rákóczi Tsz.||4
|align=left|
|-
|21||27|| Csemő, régi vasúti megállóhely||2
|align=left|
|-
|22||28|| Csemő, községházavégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak